Kup BiH  2008./09. je 11 po red kup BiH u športu nogometu. Natjecanje je počelo 24. rujna 2008. godine,  a završilo 28. svibnja 2009. godine

Šesnaestina finala

Osmina finala

Četvrtfinale

Polufinale

Finale 

Osvajač Kupa BiH u sezoni 2008./09. je FK Slavija Istočno Sarajevo.

Vanjske poveznice
Službena stranica 

2008-09
 kup